Presents – album dei My Little Lover del 1998
 Presents – album dei 10 Foot Ganja Plant del 1999
 Presents – album di Maki Ohguro del 2002

Pagine correlate 
 Present